Эгейские цифры — система счисления, использовавшаяся минойской и крито-микенской цивилизациями. Засвидетельствованы в нескольких письменностях эгейского кластера (линейное письмо A, линейное письмо B). Возможно, данная система цифр сохранилась и в кипро-минойском письме, где в длинном тексте на табличке из Энкоми в конце 20-й строки засвидетельствован знак, предположительно идентичный эгейскому знаку «100».

В дополнение к данной системе, в линейном письме А существовала оригинальная система обозначения дробей, которая не встречается в более ранних надписях (критские иероглифы) и не была унаследована более поздним линейным письмом B.

 {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="border: 1pt #9999FF solid;"
 ! colspan="5" align="center" | Цифровые знаки линейных писем A и B
 |-
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |-
 | align="center" | 
 | align="center" | 
 | align="center" | 
 | align="center" | 
 | align="center" | 
 |-
 | colspan="5" align="center" | 
 |-
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |-
 | colspan="5" align="center" style="font-size: 90%" | Соответствующие знаки египетских иероглифов.
 |}

Примечания 

Эгейская цивилизация
Системы счисления